In der Kategoria Superiore 2007/08 (auch Kampionati Shiqptar) der höchsten Fußball-Spielklasse Albaniens, spielten zwölf Vereine um den Titel des albanischen Meisters. Zum 69. Mal wurde eine Fußballmeisterschaft in Albanien ausgetragen, zum zehnten Mal unter dem Namen Kategoria Superiore. Die Saison begann am 25. August 2007 und endete am 17. Mai 2008. Zum 18. Mal errang Dinamo Tirana den Titel. Torschützenkönig wurde der Albaner Vioresin Sinani von KS Vllaznia Shkodra.

Saisonverlauf 
Nach Abschluss der in drei Runden zu je elf Spielen ausgetragenen Meisterschaft hatte der neue Titelträger Dinamo Tirana die meisten Treffer erzielt (56) und die wenigsten zugelassen (14). Mit dem ersten Rang zog man in die Qualifikationsrunde zur Champions League ein. Vizemeister Partizani Tirana hatte schließlich fünf Punkte Rückstand und erreichte den UEFA Cup ebenso wie Pokalsieger Vllaznia Shkodra, für das es in der Liga nur zu Platz sieben reichte. Der Liga-Dritte KS Besa Kavaja qualifizierte sich für den UI-Cup. Titelverteidiger und Rekordmeister KF Tirana wurde nur Sechster und verlor zudem das Pokalfinale.

Direkt in die Kategoria e parë absteigen mussten der Tabellen-Elfte und -Zwölfte. Diese beiden Plätze belegten die Aufsteiger KS Besëlidhja Lezha und KF Skënderbeu Korça. Während Skënderbeu die wenigsten Tore aller Teams erzielte (26), die meisten hinnehmen musste (80) und nur elf Punkte sammelte, wies Besëlidhja Lezha nur einen Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz zehn auf. Diesen belegte Kastrioti Kruja, punktgleich mit Teuta Durrës. Während Vorjahres-Vizemeister Teuta Durrës in der Relegation gegen Burelli nach Verlängerung den Klassenverbleib sicherte, musste sich Kastrioti Kruja dem KS Lushnja geschlagen geben und damit absteigen.  Direkt für die neue Saison 2008/09 stiegen aus der Kategoria e parë KF Apolonia Fier und Bylis Ballsh auf.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle der 1. und 2. Runde

Kreuztabelle der 3. Runde

Relegationsspiele 

|}

Torschützenliste

Die Mannschaft des Meisters KS Dinamo Tirana 
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Literatur

Einzelnachweise 

2007
Fußballsaison 2007/08